Hoven est un nom propre

Patronyme 

 Adrian Hoven (1922-1981), acteur et réalisateur autrichien ;
 Jaco van den Hoven (1990-), mannequin néerlandais ;
 Waldemar Hoven (1903-1948), médecin nazi ;
 Tess Holliday, de son nom civil Ryann Maegen Hoven (1985-), mannequin américain de grande taille.

Toponyme 

 Hoven, quartier de Düren ;
 Hoven, quartier de Zülpich.

 Hoven, municipalité du Dakota du Sud.

Patronyme allemand